Il existe plusieurs Zacharie prophètes dans la Bible. Pour s'en tenir à ceux qui sont également des prêtres, ce sont:
 Zacharie fils de Barachie,
 Zacharie fils du grand prêtre Joad et de  sœur du roi Ochozias
 Zacharie fils de Barachie fils de Iddo, auteur du Livre de Zacharie
À certains égards, Zacharie (père de Jean-Baptiste) peut être ajouté à cette liste.